Gagnière est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Claude Gagnière (1928–2003), écrivain français ;
 Pierre Gagnière (1745–1832), religieux et homme politique français ;
 Sylvain Gagnière (1948–2006), historien et archéologue français.

Notes et références 

Patronyme français